ISO 3166-2:TL — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Восточному Тимору. Стандарт охватывает 13 административных округов Восточного Тимора. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Восточного Тимора — TL и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию, аббревиатуре названия округов. Геокоды административных округов Восточного Тимора являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TL, присвоенного Восточному Тимору в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Восточного Тимора 
Геокоды 13 административных округов административно-территориального деления Восточного Тимора.

Геокоды пограничных Восточному Тимору государств 
 Индонезия — ISO 3166-2:ID (на севере, на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Восточного Тимора

Ссылки 
 
 Геокоды Восточного Тимора 

2:TL